Fire and Rain (1970) James Taylor dala
 Fire and Rain (1998) az Edda angol nyelvű albuma